On Funeral Wings è il settimo album in studio dei Runemagick. È stato pubblicato nel 2004.

Tracce

Formazione
 Nicklas Rudolfsson - voce, chitarra
 Emma Karlsson - basso
 Daniel Moilanen - batteria

Collegamenti esterni